

Onomastica 
 Lamar – nome proprio di persona maschile inglese

Geografia

Lamar –  nucleo abitato a nord di Gardolo in provincia autonoma di Trento
Abisso di Lamar – grotta a ridosso del lago omonimo
Lago di Lamar – lago alpino in Trentino

Lamar – città della Contea di Johnson, Arkansas
Lamar – città della Contea di Darlington, Carolina del Sud
Lamar – capoluogo della Contea di Prowers, Colorado
Lamar – città della Contea di Barton, Missouri
Lamar – villaggio della Contea di Chase, Nebraska
Lamar – città della Contea di Hughes, Oklahoma
Lamar – township della Contea di Clinton, Pennsylvania
Lamar – comunità non incorporata della Contea di Aransas, Texas

Persone
Carlos Lamar – schermidore cubano
Kendrick Lamar – rapper e paroliere statunitense

Pagine correlate 
Lamarre